Гвардейский корпус — наименование формирования (корпуса) в вооружённых силах России различных периодов времени:
 Гвардейский корпус — отдельный корпус в Русской императорской армии, позже 1-й гвардейский.
 2-й Гвардейский корпус — корпус в Русской императорской армии.
 Гвардейский корпус — корпус в РККА и Советской армии ВС Союза ССР.

См. также 
 Гвардейская армия
 

Гвардейские корпуса СССР